NGC 7510 (другое обозначение — OCL 256) — рассеянное скопление в созвездии Цефей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7510
Цефей (созвездие)
Рассеянные скопления